Sandersville (Geórgia)
Sandersville (Mississippi)

Desambiguações de topônimos